Gontermann ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Gontermann (1958–2013), deutscher Übersetzer und Lektor
 Heinrich Gontermann (1896–1917), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Leonhard Gontermann (1886–nach 1945), deutscher SA-Gruppenführer
 Walter Gontermann (* 1942), deutscher Schauspieler